Boda distrikt kan syfta på:

Boda distrikt, Dalarna
Boda distrikt, Värmland

Se även
Boda församling
Boda socken